Филиппово  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Филиппово — бывшая деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Филиппово — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Филиппово — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Филиппово — деревня в Суземском районе Брянской области.
 Филиппово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Филиппово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Филиппово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Филиппово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Филиппово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Филиппово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Филиппово — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Филиппово — деревня в Усть-Цилемском районе Коми.
 Филиппово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Филиппово — деревня в Половинском районе Курганской области.
 Филиппово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Филиппово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Филиппово — село в Ордынском районе Новосибирской области.
 Филиппово — деревня в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Филиппово — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Филиппово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Филиппово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Филиппово — деревня в Локнянском районе Псковской области. 
 Филиппово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Филиппово — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Филиппово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Филиппово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Филиппово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Филиппово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Филиппово — деревня в Кимрском районе Тверской области, входит в состав Горицкого сельского поселения.
 Филиппово — деревня в Кимрском районе Тверской области, входит в состав Центрального сельского поселения.
 Филиппово — бывшая деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Филиппово — деревня в Любимском районе Ярославской области, входит в состав Ермаковского сельского поселения 
 Филиппово — село в Любимском районе Ярославской области, входит в состав Осецкого сельского поселения 
 Филиппово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Филиппово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Филиппово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Филиппово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Филипово